

Astronomia 
 243 Ida – asteroide

Botanica 
 Ida – genere della famiglia Orchidaceae

Cinema 
 Ida – film del 2013 diretto da Paweł Pawlikowski

Codici 
 IDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Idaho Falls (Stati Uniti)

Geografia 
 Ida – villaggio della Parrocchia di Caddo, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Ida – township della Contea di Monroe, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Ida – centro abitato dell'Oblast' di Vologda
 Monte Ida (Grecia) – montagna della Grecia
 Monte Ida (Turchia) – montagna della Turchia

Mitologia 
 Ida – (o Arisbe) – personaggio della mitologia greca, è figlia del veggente Merope di Percote
 Ida (o Idas) – personaggio della mitologia greca, fu principe di Messene e Argonauta
 Ida – personaggio della mitologia greca, fu una ninfa nutrice di Zeus e sorella di Adrastea

Persone 
 Ida – vero nome Ida Østergaard Madsen, cantante danese

Sigle 
 Interactive Disassembler
 International Dark-Sky Association
 International development association – Associazione internazionale per lo sviluppo
 International Documentary Association, associazione no-profit per la promozione e il supporto a documentari, video e nuovi media con sede a Los Angeles
 International Disability Alliance – organizzazione internazionale delle associazioni per disabilità

Altro 
 Ida – nome proprio femminile
 Ida – in zoologia, soprannome dell'olotipo di Darwinius masillae
 Ida – una delle tre nadi principali nello yoga
 Ida di Bernicia – fondatore del regno anglosassone di Bernicia
 IDA – personaggio di Mass Effect
 Ida – spada usata dal popolo Yoruba dell'Africa occidentale
 Ida – piroscafo da carico italiano